El término Nayar hace referencia:

 Nayar, novela costumbrista mexicana de Miguel Ángel Menéndez;
 Nayar, municipio del estado mexicano de Nayarit;
 Nayar, serranía ubicada en México;
 M. P. Nayar (Madhavan Parameswarau Nayar), un botánico indio.
 Nayar o Nair, grupo de castas del estado de Kerala (India).